Юрий Руднев: Руднев, Юрий Иванович (1935—2010) — советский и российский дипломат.
 Руднев, Юрий Николаевич (род. 1954) — российский мини-футбольный тренер.
 Руднев, Юрий Петрович (род. 1937) — советский и российский физик, доктор технических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008).